Екер — простий геодезичний прилад

Топонім 
  — річка в Німеччині

Прізвище 

 Емі Екер ( 1976) — американська акторка.
 Ільхан Екер ( 1983) — турецький футболіст.
 Сельчук Екер (1991) — турецький боксер.
 Шейн Екер ( 1971) — американський художник-аніматор.